Rosa 'Gloire de Dijon' — сорт роз, принадлежащий к классам нуазетовые розы, чайные розы; клаймер. По некоторым данным, единственный сорт чайных роз, широко выращиваемый в настоящее время — другие чайные розы практически перестали выращивать из-за их малой выносливости.

Биологическое описание 

Тетраплоид.

Куст высотой 245—490 см, шириной 365—730 см.

Листья тёмно-зелёные, глянцевые, 5—7 листочков.

Цветки крупные (диаметром 9—10 см), чашевидные, махровые, более 40 волнистых лепестков. Цвет — кремово-жёлтый, с лососевым оттенком в центре (особенно с оборотной стороны лепестков), выгорают до бледно-жёлтого и желтовато-коричневого; в тёплом климате преобладают розовые тона.

Цветение обильное, продолжительное, повторное; в жарком климате (тропики, субтропики) цветёт круглый год, в более холодном — зацветает рано и цветёт до морозов.

Аромат от умеренного до сильного, пряный, фруктовый.

В культуре 
Декоративное садовое растение. Рекомендуется высаживать около стен. Может использоваться на срезку, цветки хорошо стоят в воде.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): 7b (-12,2…-15 °C) и более тёплые, самый зимостойкий сорт чайных роз. Предпочитает полное солнце, но теневынослив; хорошо переносит жаркое лето, в холодном климате растёт плохо (в России не зимостоек). Цветки портятся дождём.

Не любит низкой обрезки; голые в нижней части побеги рекомендуется пригибать горизонтально, чтобы проснулись боковые почки.

Болезни и вредители 

Устойчивость к болезням средняя, сорт подвержен чёрной пятнистости, неустойчив против мучнистой росы.

Происхождение 
Сорт выведен в 1850 (по другим источникам — 1853) году во Франции, селекционер Анри Жакото (). Точной информации о родительских сортах нет, в некоторых источниках происхождение описано как 'Desprez à Fleur Jaune' × 'Souvenir de la Malmaison', в других как «неизвестная чайная роза» × 'Souvenir de la Malmaison'.

По данным HelpMeFind:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Gloire de Dijon' на сайте www.herbs2000.com
 

Gloire de Dijon